Dymaxion est l’acronyme de . C’est le nom donné par Richard Buckminster Fuller à plusieurs de ses inventions :
 , maison Dymaxion.
 , voiture Dymaxion.
 , carte Dymaxion ou projection de Fuller.
 , une sorte de lifelog tenu par Fuller.
 , un programme de sommeil polyphasique recommandé et suivi par Fuller.

Acronyme